Coral Buttsworth e Marjorie Crawford hanno battuto in finale Kath Le Messurier e Dot Weston 6-2, 6-2.

Teste di serie 

Assente
 Coral Buttsworth /  Marjorie Crawford (Campionesse)

 Emily Westacott /  Frances Hoddle Wrigley (semifinali)
 Kath Le Messurier /  Dot Weston (finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
  

Australian Championships 1932